L'adjectif allogène qualifie ce qui est né ailleurs que là où on le trouve. Le terme contraire est authigène ou à autogène.

Sciences et techniques 
 En botanique, une chimère allogène résulte d'un traitement que l’homme réalise sur la plante par opposition à une chimère autogène qui se produit spontanément sans intervention humaine (André Guillaumin).
 En pétrologie, un minéral allogène (ou allothigène) est un minéral qui s'est formé ailleurs que dans la roche où il se trouve. C'est notamment le cas des minéraux d'origine détritique dans une roche sédimentaire.
 En sédimentologie et en tectonique, une roche ou une formation géologique est dite allogène (ou allochtone) si elle s'est formée ailleurs qu'au sein de la formation environnante.

Sciences humaines et sociales 
 En ethnologie, un groupe allogène (ou allochtone) est un groupe ethnique installé depuis relativement peu de temps sur un territoire et présentant encore des caractères culturels ou phénotypiques qui le distinguent de la population indigène.
 En histoire, l' est un texte gnostique du , appartenant au codex XI de la bibliothèque de Nag Hammadi.

Notes et références